Darias puede referirse a:

 Carolina Darias (1965-), política española.
 Manuel Darias (1942-), crítico de historieta español.
 Juan Carlos Darias (1963-2015), diseñador y profesor venezolano.